José Geraldo Vieira (16 de abril de 1897 - 17 de agosto de 1977) fue un escritor, traductor y crítico literario brasileño.

Traductor 
Como traductor, Vieira fue el primer traductor de James Joyce en Brasil, y también fue uno de los primeros escritores brasileños en ser fuertemente influenciado por Joyce. Tradujo 60 libros entre 1944 y 1971. 

Entre ellos los autores: 

 Albert Schweitzer
 Alphonse Daudet
 Bertrand Russell
 Dostoievski
 Emil Ludwig
 Erskine Caldwell
 François Mauriac
 Hemingway
 Mark Twain
 Mika Waltari
 Níkos Kazantzákis
 Pirandello
 Stendhal
 Thomas Merton
 Tolstoy

Escritor 
Como escritor, señaló la novela urbana, en la que se encontraron conflictos de matices esencialmente nacionales, aunque reconstruida a partir de una efervescencia metropolitana e internacional. En sus escritos de ficción, ciudades como São Paulo y Río de Janeiro pierden rastros de familiaridad y provincialismo, comúnmente retratados en ese momento.

Obras 
En portugués.

 O Triste Epigrama, 1919
 A Ronda do Deslumbramento, 1922 
 A Mulher que Fugiu de Sodoma, 1931 
 Território Humano, 1936
 A Quadragésima Porta, 1944
 A Túnica e os Dados, 1947   
 Carta à Minha Filha em Prantos, 1946     
 A Ladeira da Memória, 1949
 O Albatroz, 1951   
 Terreno Baldio, 1961   
 Paralelo 16: Brasília, 1967     
 A Mais que Branca, 1973     
 Mansarda Acesa, 1975     
 Crítica de Arte na Revista Habitat, póstumo, 2012 
 Impressões e expressões, póstumo, 2016

Referencias 

Escritores de Brasil